Князь Дмитрий Фёдорович Воротынский († после 1496 года) — «верховский» удельный князь из рода Воротынских.

Сын Фёдора Львовича Воротынского и Марии Корибутовны Северской, дочери князя Дмитрия-Корибута Ольгердовича, князя Новгород-Северского.

Биография 
После смерти отца, Воротынское княжество была разделено между его тремя сыновьями: Михаилом, Дмитрием и Семёном. 10 марта 1483 года князь Дмитрий Фёдорович вместе с братом Семёном и племянником Иваном Михайловичем принёс вассальную присягу на верность королю польскому и великому князю литовскому Казимиру Ягеллончику. В марте 1488 года Казимир Ягеллон пожаловал  ему в держание город Козельск и владел Воротынском совместно с братом Семёном. Вначале братья Дмитрий и Семён Воротынские, верно служа Великому княжеству Литовскому, совершали разорительные набеги на соседние московские владения. В конце 1488 года отряд князей Воротынских совершил набег на Медынскую волость. Весной 1489 года одиннадцать московских воевод осадили Воротынск. Князья Дмитрий и Семён Воротынские руководили обороной своей столицы. Русские полки не смогли взять Воротынск, но сожгли городской посад и разорили окрестности, захватив в плен много местных жителей.
  
В декабре 1489 года со своим уделом перешёл из Литвы на службу к великому князю московскому Ивану III Васильевичу (1462—1505). 22 декабря 1489 года Дмитрий Воротынский отправил в Вильно вместе с московским посольством прошение о снятии крестного целования, которым был скреплена вассальная присяга. В 1490 году великий князь литовский Казимир Ягеллон приказал конфисковать у князя Дмитрия Воротынского города Серенск и Бышковичи. Принял активное участие в Русско-литовской войне 1487—1494 годов. Великий князь Литовский, Казимир Ягеллончик, жаловался тогда что Дмитрий Воротынский на московскую службу перешёл с уделом своего брата, князя Семёна, всю казну последнего взял себе, бояр и всех слуг также захватил и насильно заставил служить себе. Кроме того, Дмитрий Фёдорович захватил: городки Серенск и Бышковичи, волости Лычино и Недоходов. В 1492 года князь Семён Фёдорович Воротынский, родной брат, со своим уделом перешёл из Литвы в московское подданство.
В том же 1492 году по распоряжению великого князя московского Ивана III Васильевича князья Дмитрий и Семён Фёдоровичи и Иван Михайлович Воротынские совершили поход против князей Мосальских, сохранявших верность великим князьям литовским. Князья Воротынские захватили и сожгли город Мосальск.

В январе-феврале 1493 года великий князь московский Иван III Васильевич организовал большой поход на пограничные литовские владения. Русская рать, состоящая из пяти полков, под предводительством князя Михаила Ивановича Колышка-Патрикеева, вторглись в литовские территории и захватила города Мезецк, который сдался добровольно, Серпейск и Опаков, были осаждены, взяты штурмом и сожжены. Верховские служилые князья Дмитрий и Семён Фёдоровичи Воротынские со своими дружинами участвовали в походе русской рати.

В феврале 1494 года в Москве был заключен "вечный мир" между Русским государством и Великим княжеством Литовским. Новый великий князь литовский Александр Казимирович (1492—1506), сын и преемник Казимира Ягеллончика, вынужден был признать переход большинства верховских князей, в том числе и Дмитрия Фёдоровича, вместе с их уделами на службу к великому князю московскому Ивану III Васильевичу.

В 1496 году вместе с братом Семёном и племянником Иваном Михайловичем принимал участие в войне со Швецией (1495—1497) и в 1496 году участвовал в походе русского войска против шведов под Выборг.

Семья 
Женат на Анне († после 1511), дочери князя Константина Ивановича Бабич-Друцкого, от брака с которой не имел потомства. После смерти, его треть Воротынска перешла во владение великому князю московскому Ивану III Васильевичу, который завещал её своему сыну Юрию Ивановичу Дмитровскому.

Основал Спасо-Преображенский Воротынский монастырь.

Литература 

 Кром М. М. «Меж Русью и Литвой» (Пограничные земли в системе русско-литовских отношений конца XV — первой трети XVI века), Издательство «Квадрига», Москва, 2010 г. ISBN 978-5-91791-028-4
 А.Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Том I. Изд.второе. СПб., Типогр.  А.С. Суворина. 1895 г. Воротынский Дмитрий Фёдорович. стр. 118.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Рюриковичи по алфавиту
Персоналии, чья дата рождения не установлена
Участники Русско-литовской войны 1487—1494 годов
Князья воротынские
Участники Русско-шведской войны 1495—1497
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании